Konstanty Wiśniowiecki (1564–1641) – wojewoda bełski i ruski, starosta czerkaski i kamionacki 
 Konstanty Wiśniowiecki (zm. 1574) – starosta żytomierski
 Konstanty Krzysztof Wiśniowiecki (1635–1686) – wojewoda bełski i bracławski